Le Laboratoire SIC (Signal, Image, Communications) est un laboratoire de recherche situé sur le site du Futuroscope à Poitiers, avec pour cotutelle l'université de Poitiers.

Il est rattaché à l'Institut de Recherche XLIM UMR 7252 (CNRS) depuis le  : il devient donc le Département SIC du Laboratoire XLIM et est généralement désigné sous le nom de Laboratoire XLIM-SIC.

Principales activités
Les activités du Département relèvent des Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication, et s'inscrivent en Image et en Communications sans fil. Elles forment une chaîne complète, depuis des recherches fondamentales jusqu'au développement d'applications industrielles, dans les domaines suivants :

 informatique géométrique et graphique : modélisation, animation et rendu réaliste d'objets géométriques subdivisés et/ou discrets ;
 traitement et analyse (de séquences) d'images couleur et/ou texturées : évaluation de la qualité visuelle des traitements et des supports de restitution d'images ou de vidéos couleur ;
 systèmes de communications sans fil : optimisation de la qualité et/ou de la robustesse du lien radioélectrique, en particulier par l'étude de la propagation d'ondes radioélectriques.

Principaux domaines d'application

 la modélisation géométrique pour la C.A.O., les géosciences, les environnements complexes (environnements urbains, etc.) et la structuration d'images ;
 le traitement et l'analyse (de séquences) d'images pour l'édition électronique de documents (archivage, restauration, compression, tatouage, indexation par le contenu de bases d'images et de vidéos) ; l'analyse du mouvement pour des applications en mécanique des solides, en mécanique des fluides, ou pour l'analyse cognitive de comportements humains ;
 les communications sans fil avec les mobiles, et les transmissions numériques dans des environnements complexes.

Effectifs

 37 enseignants-chercheurs
 1 chercheur CNRS
 6 IATOS
 8 post-doctorants et ingénieurs contractuels
 39 doctorants

Voir aussi 
 IC2MP, un laboratoire poitevin de chimie
 LIAS, un laboratoire poitevin d'informatique et d'automatique
 Institut Pprime, un laboratoire poitevin de physique

Lien externe 

  Site du officiel du Laboratoire SIC

Laboratoire d'informatique en France
Laboratoire de recherche en France
Université de Poitiers